Вайда-губа:

 Вайда (губа) — губа в Баренцевом море.
 Вайда-губа (посёлок) — населённый пункт в Мурманской области.